San Silvestre se puede referir a:

Personas 
 Silvestre I (270-335), Papa romano y santo.
 Silvestre Gozzolini, (? - 1267) Reformador de la Orden Benedictina y santo.

Lugares

España 
 San Silvestre de Guzmán, municipio de España.
 Encina de San Silvestre, localidad de España.
 Castillo de San Silvestre, castillo situado en el municipio de Novés, en la provincia de Toledo (España).
 San Silvestre de Veiga, parroquia del municipio de Culleredo (La Coruña).
 San Silvestre de Seceda, parroquia del municipio de Folgoso de Caurel (Lugo)

Perú 
 Distrito de San Silvestre de Cochán, distrito de Perú.

Deportes 
 Carrera de San Silvestre, carrera urbana organizada en diferentes lugares del mundo cada 31 de diciembre, fecha en que se conmemora este santo.

Varios 
 Orden de San Silvestre, título honorario otorgada por el Papa. Creado por Gregorio XVI.
 Golpe de Estado de San Silvestre, sucesos ocurridos entre el 31 de diciembre de 1965 y el 1 de enero de 1966 en la República Centroafricana.